Herward ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
 altgermanisch (Hüter des Heeres)

Varianten 
 männlich: Herwarth, Herwart

Weblinks 
http://www.familienbande24.de/vornamen/jungs/Herward/seite3.html

Männlicher Vorname